Dolina Środkowej Odry – mezoregion
 Mittlere Oder – rezerwat przyrody